PARP8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 854 амінокислот, а молекулярна маса — 95 871.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки